Шупейки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Шупейки — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Шупейки — деревня в Светлогорском районе Гомельской области.